Леопо́льд Да́нис (; 17 апреля 1901 — 1940) — австрийский футболист, нападающий.

Клубная карьера 
С 1916 по 1928 год Леопольд Данис выступал за венский клуб «Зиммеринг». В сезоне 1923/24 нападающий с 16 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Австрии (наряду с Густавом Визером и Рудольфом Ханелем). Также в том сезоне «Зиммеринг» дошёл до полуфинала Кубка Австрии, уступив в нём команде «Аматёр», при этом Данис забил 5 голов в 5 матчах. По итогам сезона 1925/26 «Зиммеринг» занял третье место в таблице, что является лучшим результатом в его истории. Всего за клуб Данис сыграл в чемпионате 173 матча и забил 73 мяча. В 1928 году он перешёл в «Винер Шпорт-Клуб», отыграв за него один сезон и забив 5 голов в 19 матчах. Завершил карьеру в 1932 году в клубе «Никольсон», за который выступал на протяжении трёх сезонов.

Карьера в сборной 
В 1924 году Данис трижды вызывался в национальную сборную Австрии, сыграв в товарищеских матчах против Италии, Болгарии и Швеции. В игре против болгар он отличился забитым мячом.

Достижения 
 Лучший бомбардир чемпионата Австрии: 1924

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Ваккер» Вена
Игроки ФК «Вена»
Игроки ФК «Винер Шпорт-Клуб»
Игроки ФК «Зиммеринг»